WTK (czasopismo)
 Wielkopolska Telewizja Kablowa

Kluby sportowe:
 WTK Włocławek
 WTK Ślęza Wrocław